A eleição municipal de Maceió em 1985 ocorreu em 15 de novembro do mesmo ano. O prefeito titular era José Bandeira de Medeiros do PDS. Djalma Falcão do PMDB foi eleito prefeito em turno único.

Resultado da eleição para prefeito

Eleito 

Maceió/AL